Il doppio del torneo di tennis Del Mar Financial Partners Inc. Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Maria Sanchez e Yasmin Schnack che hanno battuto in finale Iryna Burjačok e Elizaveta Ianchuk 7-64, 4-6, [10-8].

Teste di serie 

 Wan-Ting Liu /  Yi-Fan Xu (primo turno)
 Julia Cohen /  Jing-Jing Lu (primo turno)

 Ashley Weinhold /  Lenka Wienerová (primo turno)
 Maria Sanchez /  Yasmin Schnack (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Del Mar Financial Partners Inc. Open 2012